Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения

Обычно происходит в определённых местах (на нерестилищах). У многих рыб во время нереста появляется брачный наряд. Некоторые рыбы (проходные) для нереста идут из моря в реки (лососёвые, осетровые) или из рек в моря (речной угорь).

Нарушение нерестилищ в результате загрязнений, строительства ГЭС  привело (например, на Волге и других реках) к сокращению численности многих, в том числе, ценных видов рыб.

Во время нереста может запрещаться рыбалка. После откладывания икры у представителей некоторых групп (например, лососёвых рыб) родители погибают.
Некоторые группы рыб (в частности, многие окунеобразные) проявляют заботу о потомстве — охраняют икру и вышедших из неё личинок. Представители семейства цихловых охраняют и мальков. Большинство же видов рыб заботы о потомстве не проявляет и в условиях аквариума поедают собственную икру.

Литература 
 Ильин М. Н. Аквариумное рыбоводство // изд-во МГУ. 1997. 400 с.

Ссылки 

 Репродуктивное поведение земноводных
 Нерестовик — нерест в аквариуме

Ихтиология
Поведение животных
Размножение земноводных